Freytag steht für:

 Freytag (Familienname), einen Familiennamen
 Freytag von Loringhoven, ein baltisches Adelsgeschlecht
 Freytag & Berndt, einen österreichischen Fachbuch- und Kartenverlag
 Cabo Freytag, Antarktis
 Wayss & Freytag, ein deutsches Ingenieurbau-Unternehmen
 Kommissar Freytag, eine deutsche Fernsehserie

Siehe auch:
 Freitag (Begriffsklärung)
 Frydag